Серге́й Ткачёв:
 Ткачёв, Сергей Анатольевич (род. 1989) — российский футболист.
 Ткачёв, Сергей Николаевич (род. 1965) — режиссёр, сценарист и продюсер, композитор, оператор, художник, монтажёр.
 Ткачёв, Сергей Петрович (1922—2022) — советский живописец и педагог, один из Братьев Ткачёвых.